Lorsbach bezeichnet:

 Lorsbach, seit dem 1. Juli 1972 ein Ortsteil der heutigen Kreisstadt des südhessischen Main-Taunus-Kreises Hofheim am Taunus

Lorsbach ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Heinrich Lorsbach (1620–1697), deutscher Bürgermeister von Siegen (Großvater von Georg Wilhelm Lorsbach)
 Georg Wilhelm Lorsbach (1752–1816), deutscher Afrikanist, Theologe, Orientalist, Philologe und Publizist